Пурнач:
 Пурнач (озеро) — озеро на Кольском полуострове
 Пурнач — река на Кольском полуострове